

Patronyme 
 Egoitz Murgoitio Recalde (né en 1983), coureur cycliste espagnol, spécialiste du cyclo-cross ;
 Jorge Recalde (1951-2001), pilote de rallye argentin ;
 Marie Récalde (née en 1965), femme politique française.

Toponyme 
 Recalde, nom espagnol d'Errekalde, le 7e district de Bilbao, en Espagne.

Voir aussi 
 Juan Martínez de Recalde (v. 1540-1588), officier de la marine espagnole, amiral de la flotte espagnole.